Неманское городское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Неманского района Калининградской области. Административный центр поселения — город Неман.

История 
Неманское городское поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с Законом Калининградской области № 257. В его состав вошёл город Неман и территории Большесельского, Мичуринского и Ракитинского сельских округов.

Законом Калининградской области от 18 октября 2016 года № 4, 1 января 2017 года все муниципальные образования Неманского муниципального района — Неманское городское поселение, Жилинское и Лунинское сельские поселения — были преобразованы, путём их объединения, в Неманский городской округ.

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входят 20 населённых пунктов
 Акулово (посёлок) — 
 Артёмовка (посёлок) — 
 Большое Село (посёлок) — 
 Ветрово (посёлок) — 
 Горино (посёлок) — 
 Гудково (посёлок) — 
 Дубки (посёлок) — 
 Дубравино (посёлок) — 
 Жданки (посёлок) — 
 Искра (посёлок) — 
 Котельниково (посёлок) — 
 Красное Село (посёлок) — 
 Кустово (посёлок) — 
 Лесное (посёлок) — 
 Мичуринский (посёлок) — 
 Неман (город, административный центр) — 
 Подгорное (посёлок) — 
 Ракитино (посёлок) — 
 Рядино (посёлок) — 
 Тушино (посёлок) —

Экономика 
 Неманский целлюлозно-бумажный комбинат.
 ООО «РосБалтикум» по производству металлоконструкций.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт муниципального образования "Неманский муниципальный район

Муниципальные образования Неманского района
Упразднённые городские поселения Калининградской области
Городские поселения, упразднённые в 2017 году